Windham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Windham County (Connecticut)
 Windham County (Vermont)